Кора́:

 Кора — наружная часть ствола дерева.
 Кора больших полушарий мозга.
 Кора (геология) — внешняя оболочка небесного тела с твёрдой поверхностью.
 Земная кора — внешняя твёрдая оболочка Земли.
 Кора выветривания — результат выветривания горных пород.

Ко́ра:
 Кора (паломничество) — ритуальное паломничество вокруг святого места в индуизме и буддизме.
 (504) Кора — астероид главного пояса.
 Кора (народ) — народ в западно-центральной Мексике.
 Кора (язык) — месоамериканский язык юто-ацтекской семьи.

В искусстве и мифологии:
 Кора ( — дочь <Деметры>) — одно из имён богини Персефоны, владычицы подземного мира.
 Кора (статуя) — статуя девушки, тип скульптуры в древнегреческом искусстве.
 Кора — персонаж мифологии инков.
 Кора (музыкальный инструмент) — западноафриканский музыкальный инструмент, лютня с 21 струной.

Имена и фамилии:
 Кора Сикионская, или Каллироя — художница, полулегендарный персонаж древнегреческой мифологии.
 Кора, Гвидо (1851—1917) — итальянский географ.
 Кора, Том (1953—1998) — американский виолончелист и композитор.

Топоним:
  — гора высотой 825 м над уровнем моря в Албании, наивысшая точка полуострова Карабуруни.
 Кора — упразднённое в 1956 году село в Орджоникидзевском районе Северной Осетии.
 Кора (Вайоминг) — статистически обособленная местность в округе Саблетт (штат Вайоминг, США).
 Кора (Япония) — посёлок в префектуре Сига (Япония).
 Кора (национальный парк) — национальный парк в Кении.
 Кора (приток Ихалицы) — река в Костромской области России.
 Кора (приток Каратала) — река в Казахстане в Джунгарском Алатау.
 Кора (приток Миньо) — река в северной Португалии.

См. также 
 Кор (значения)
 Мышцы ко́ра — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника.
 Корка — наружная часть коры дерева.
 Къора (народ) и къора (язык) (вариант: кора) — койсанский народ и язык в Южной Африке.
 Cora — бельгийская компания.